Catley ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Catley (1745–1789), britische Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin
 Bob Catley (* 1947), britischer Sänger
 Glenn Catley (* 1972), britischer Boxer
 Haswell Catley (1915–1975), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Stephanie Catley (* 1994), australische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Catley & Ayres, Dampfwagen aus England